15. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 22 do 30 sierpnia 2015 roku w stolicy Chin – Pekinie. Areną zmagań sportowców był Stadion Narodowy, potocznie nazywany „Ptasim Gniazdem”.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata pierwszy raz w historii odbywały się w Chinach, a czwarty raz gospodarzem tych zawodów był kraj azjatycki. Pekin gościł już dużą imprezę lekkoatletyczną – w 2006 odbyły się tutaj mistrzostwa świata juniorów.

Po raz pierwszy w historii klasyfikację medalową wygrała Kenia, która zdobyła 16 medali (7-6-3), natomiast w zestawieniu punktowym za miejsca 1–8 najlepsi okazali się Amerykanie (214 pkt.)

Wybór gospodarza 
Gotowość do organizacji imprezy zgłaszało początkowo do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekkoatletycznych pięć miast: Tokio, które gościło już mistrzostwa świata w 1991 roku, Rio de Janeiro, Pekin, Chorzów oraz Chicago. 15 marca 2010 IAAF ostatecznie ogłosił, że oficjalnie zgłoszenie przesłały Pekin, Londyn oraz Chorzów. W czerwcu 2010 Chorzów odpadł z walki o organizację zawodów. 3 listopada 2010 wycofana została kandydatura Londynu, z uwagi na niepewną przyszłość stadionu olimpijskiego po igrzyskach w 2012. Formalną decyzję o organizacji mistrzostw w Pekinie (który pozostał jedynym kandydatem) IAAF ogłosił 20 listopada 2010.

Minima kwalifikacyjne 
Termin uzyskiwania minimów przypadł na dni pomiędzy 1 października 2014 – 10 sierpnia 2015 (z wyjątkiem biegu na 10 000 metrów, maratonu, chodu sportowego, sztafet i wielobojów, kiedy to minima można było wypełniać od początku 2014 roku). W przypadku gdy liczba lekkoatletów ze wskaźnikami była mniejsza od oczekiwanej IAAF zapraszała kolejnych zawodników na podstawie tabel światowych.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Program 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Klasyfikacja końcowa.

Klasyfikacja multimedalistów

Klasyfikacja punktowa 

Klasyfikacja końcowa.

Uczestnicy 
Na listach startowych opublikowanych przez IAAF znalazło się 207 reprezentacji – jest to najwięcej w historii.

Rekordy 

Podczas zawodów ustanawiano 91 krajowych rekordów w kategorii seniorów:

Mężczyźni

Kobiety 

A także ustanowiono 5 rekordów mistrzostw świata:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne